3 miejscowości w Polsce 
 Zwanowice – wieś w woj. opolskim, w pow. brzeskim, w gminie Skarbimierz 
 Zwanowice – osada w woj. opolskim, w pow. brzeskim, w gminie Skarbimierz 
 Zwanowice – wieś w woj. opolskim, w pow. nyskim, w gminie Otmuchów